Le tournoi de Melbourne est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Melbourne

Navigation 

dames 1967
Melbourne
Tennis en Australie en 1967
Sport en novembre 1967
Décembre 1967